The Strength / The Sound / The Songs — дебютный студийный альбом датской грув-метал группы Volbeat, выпущен в 26 сентября 2005 года. Альбом имел успех в Дании и достиг 18-го места в чартах. Критики позитивно отнеслись к работе. Немецкий рок-журнал RockHard дал оценку 10/10 в своём обзоре. Диск также получил несколько наград, включая «Лучший альбом» на Danish Metal Musik Awards в 2005 году.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Volbeat